Moravec se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 František Moravec
 Jiri Moravec